Das Mixed der Australian Open 2023 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Kristina Mladenovic und Ivan Dodig. Das Turnier gewann das brasilianische Team Luisa Stefani und Rafael Matos.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
2023